Het woord Technopolis wordt als aanduiding voor verschillende locaties gebruikt, zie:

Technopolis Innovation Park, een bedrijventerrein Delft
Technopolis (Mechelen), een museum in Mechelen
Technopolis Group, een beleidsadviesbureau oorspronkelijk uit Brighton